Oberschwaig heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberschwaig (Hohenpeißenberg), Ortsteil der Gemeinde Hohenpeißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Oberschwaig (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Oberschwaig (Weichering), Ortsteil der Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

 Oberschwaig (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen bei Lambach, Oberösterreich